HAT sau Hat poate fi:

 HAT Group, companie de distribuție de telefoane mobile din România
 Red Hat, companie de software din România
 Red Hat Linux, distribuție de Linux
 Tinfoil Hat Linux, distribuție de Linux